Campanile ima više značenja:
 Campanile, Brindisi
 Campanile, Pesaro-Urbino
 Campanile, Ravenna